Montana es un grupo de rock and roll de Madrid (España) formado en 1986. Su líder es el cantante y guitarrista Antonio Alcázar. Que siguen actualmente en activo , grabando discos y actuando en directo.

Antonio Montana Madrid nació como grupo  en 1986 como banda de Rock and Roll. Montana es un es un grupo que lleva muchos años haciendo Rock´n´Roll, Country, Blues etc.. con una

calidad excepcional y sobre todo haciendo que el público disfrute de cada una de sus actuaciones, ya sea bailando, cantando o lo que sea, pero participando, que es la máxima de este

grupo. Su primer disco “ Montana” y la canción “Velasco” los catapulto a la fama y a los primeros puestos de las listas musicales del país,

y desde entonces y hasta ahora no han dejado de subirse a los escenarios. El segundo trabajo de esta banda fue apoyado incondicionalmente por la “Cadena Ser”, que se los

llevaron de gira por toda España en el Camión de “Súper 1” ¡120 actuaciones en cuatro meses!. Canciones como el “Rodríguez” o “El Rock de la cerveza”, sonaron en todas las emisoras del

país. “Montana, es una banda consolidada y llena de recursos, canciones y tablas en el escenario”. El tercer

trabajo de la banda se hizo en directo y se realizaron 5.000 copias que fueron repartidas entre los fanes más allegados (a los asiduos a los conciertos). Después de la

grabación de este disco, Montana estuvo 4 años haciendo únicamente directos, y viviendo la vida loca. El cuarto trabajo se realizó a pocos meses de entrar en gira

con José Antonio Abellán y el programa de “La Jungla” de la “Cadena 100” en la COPE, con el que estuvieron más de tres años de gira por todas las capitales españolas. Durante esta gira Antonio

Montana se dio a conocer como auténtico cantante de Rock´n´Roll y showman. Tal fue el éxito de la gira de ”La Jungla” de manos de José Antonio Abellán, que se grabó un disco en

directo en el que participó Montana el quinto de su carrera. El sexto disco, quizás sea el mejor trabajo de este grupo, pero por causas que aun desconocemos no

salió al mercado todo lo bien que se pretendía, (cosas del marketing imaginamos). Bueno, Montana no ha parado de dar conciertos desde que nació,

si bien no suena ni en las emisoras de radio, ni en las televisiones (que andan muy ocupadas con los nuevos valores) si siguen sonando en todos los escenarios a los que son

invitados. Los conciertos de Montana están llenos de canciones para el recuerdo, versiones de los años 50´ y 60´ y como no, canciones

propias. 

En 1990 lanzaron su segundo trabajo, Un día entre semana producido por Ollie Halsall, y en 1998 grabaron su último disco No es fácil vivir así.

Sus primeros integrantes fueron Antonio Alcázar (voz y guitarra), Aldo Cavaleiro (bajo y contrabajo), Alejandro Diez "Abuelo" (batería) y Sergio del Palacio (guitarra). Posteriormente en su segundo disco se unieron Miguel Vega (guitarra) y Roberto Pettinato (saxofón). Tras ese segundo trabajo y después del abandono de casi todos los miembros originales quedó Alcázar al frente del grupo con Miguel Vega a la guitarra. También formaron parte de la banda Alfonso Múgica (contrabajo), Juke (bajo), Miguel Ángel Guillermo (batería), Salomón Molina (guitarra solista) y Miguel Ángel Hernando "Lichis" (bajo), entre otros. En la actualidad 2023 la banda la forman Miguel Ángel Vega Ramos a la guitarra y coros, Rafa Moreno a la batería y coros y al Bajo Joséle Marin (Bulldog)

En la actualidad y durante la pandemia montana ha editado 3 discos de vinilo con el título "Canciones en cuarentena" Volúmenes I y II y Tomo I

Enlaces externos 
 elmercuriodigital.es 
 antoniomontana.es
 Diccionario Rockabilly
 https://www.facebook.com/AntonioMontanaMadrid

Grupos de rock de la Comunidad de Madrid